Engehof ist ein Siedlungsplatzname:

 Engehof (Deggenhausertal), Hof im Gemeindeteil Untersiggingen von Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Engehof (Schaffhausen), Gemeinde Beringen, Kanton Schaffhausen mit einst einer Station der ehemaligen Strassenbahn Schaffhausen–Schleitheim